Diamant může být :

 diamant – vzácný nerost nejvyšší tvrdosti užívaný jako drahokam nebo k řezání a vrtání do tvrdých látek
 diamant (nástroj) – jednoduchý ruční nástroj s malým kouskem diamantu na hrotu určený k řezání skla
 diamant (písmo) – v polygrafii stupeň velikosti písma (4 typografické body = 1,504 mm)
 obchodní značka u některých spotřebních výrobků
 Diamant (raketa) – Třístupňová raketa vyvinutá pod patronací CNES.
 Krvavý diamant – film
 Velký diamant – asterismus
 Palác Diamant (Lazarská), rondokubistický palác na nároží ulic Lazarské a Spálené v Praze
 Palác Diamant (Václavské náměstí) na Václavském náměstí v Praze

příjmení osob
 Liron Diamant (* 1990) – izraelský fotbalista

Židovská příjmení